Alverjilla puede referirse a:
 El nombre común de la planta Vicia angustifolia
 El nombre común de la planta Vicia sativa